Christian Vater ist der Name folgender Personen:

* Christian Vater (Mediziner) (1651–1732), deutscher Mediziner
 Christian Vater (Orgelbauer) (1679–1756), deutscher Orgelbauer